Галоян () — армянская фамилия.

Известные носители:
 Галоян, Анна-Мария (род. 1982) — эстонский политолог.
 Галоян, Армен Анушаванович (1929—2012) — советский и армянский биохимик.
 Галоян, Артур Феликсович (род. 1999) — российский и армянский футболист.
 Галоян, Ашот Карленович (род. 1956) — армянский дипломат.
 Галоян, Лилит Давидовна (род. 1983) — армянская шахматистка.
 Галоян, Сергей Сасуникович (род. 1981) — российский композитор и музыкальный продюсер.